Дивізіон 2: 1930–31 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяв участь 21 клуб, розділені на дві групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Галльстагаммарс СК і Мальме ФФ, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група 1930–31
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|Галльстагаммарс СК
|20||12||3||5||38||23||+15||27
|-
|2||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|20||12||3||5||52||34||+18||27
|-
|3||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|20||11||2||7||47||41||+6||24
|-
|4||style="text-align: left;"|«Єфле» ІФ (Євле)
|20||9||5||6||50||24||+26||23
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Норрчепінг
|20||9||4||7||46||29||+17||22
|-
|6||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|20||9||4||7||58||47||+11||22
|-
|7||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|20||7||4||9||55||51||+4||18
|-
|8||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|20||6||6||8||34||42||-8||18
|-
|9||style="text-align: left;"| «Вестермальмс» ІФ (Стокгольм)
|20||6||4||10||38||50||-12||16
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)
|20||7||2||11||41||64||-23||16
|- style="background: #deb0b0"
|11||style="text-align: left;"| «Марієгофс» ІФ (Карлстад)
|20||2||3||15||28||82||-54||7
|}

Південна група 1930–31

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|Мальме ФФ
|18||11||3||4||50||22||+28||25
|-
|2||style="text-align: left;"| БК «Дротт» (Гельсінгборг)
|18||10||4||4||41||24||+17||24
|-
|3||style="text-align: left;"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)
|18||10||3||5||36||25||+11||23
|-
|4||style="text-align: left;"|ІФК Крістіанстад
|18||9||4||5||36||29||+7||22
|-
|5||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||10||2||6||31||23||+8||22
|-
|6||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||7||4||7||28||24||+4||18
|-
|7||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|18||6||3||9||26||35||-9||15
|-
|8||style="text-align: left;"| «Статтена» ІФ (Гельсінгборг)
|18||4||6||8||30||38||-8||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Кальмар АІК
|18||5||1||12||24||43||-19||11
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|18||3||0||15||15||51||-36||6
|}

Кваліфікація

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1930 у Швеції
1931 у Швеції